A Rodovia PR-556 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Santo Antônio do Caiuá à cidade de São João do Caiuá, estando previsto um trecho que prolongue a rodovia até a divisa com o Estado de São Paulo.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 25,9 km (dos quais 13 km são apenas planejados), podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão construída: 12,9 km (49,81%)

Extensão pavimentada: 12,9 km (49,81%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná